hrabstwo Guadalupe (ang. Guadalupe County) w USA, w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Guadalupe (ang. Guadalupe County) w USA, w stanie Teksas